Swaneiland (Tasmanië) in Australië.
 Swaneiland (Victoria) in Australië.
 Little Swaneiland in Australië.
 Swaneiland (Falklandeilanden)
 Weddelleiland (het voormalige Swaneiland bij de Falklandeilanden)
 Swaneiland (Londen) in het Verenigd Koninkrijk.
 Swaneiland (Oregon) in de VS.
 Swaneiland (Michigan) in de VS.
 Islas del Cisne of Swaneilanden in Honduras.